

Sigle et acronyme 

ANAP peut désigner :
 Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, en France.

Abréviation 
ANAP peut désigner :
 Anavatan Partisi (en français, Parti de la mère patrie), parti politique turc (abrégé initialement en ANAP, puis en ANAVATAN).